

Cinema 
Sylvia (1965) — filme estadunidense com Carroll Baker
Sylvia (1985) — filme neozelandês com Eleanor David
Sylvia (2003) — filme britânico com Gwyneth Paltrow

Geografia
Sylvia (Kansas) — cidade nos Estados Unidos

Outros
Sylvia (canção) — canção de Elvis Presley
Sylvia (género) — género de aves silviídeas
Idrottsföreningen Sylvia — clube de futebol da Noruega
87 Sylvia — asteroide

Desambiguações de topônimos